Baul, l'une des graphies comme Baûl, ou baúl signifiant notamment coffre en espagnol, ou l'un de ses composés, peut désigner :

Patronyme 
 Parvathy Baul (née en 1976) : alias de la chanteuse indienne Moushumi Parial de musique baûl.

Toponymes 
 Cerro Baúl : un site archéologique pré-inca au Pérou.

Autres 
 Bâul : un type de groupe de musiciens nomades dans le Bengale ;

Voir Aussi